Дружков — фамилия.

Известные носители:
 Дружков, Владимир Вячеславович (род. 1995) - российский хоккеист с мячом.

См. также 
 Дружко, Сергей Евгеньевич (род. 1968) — российский актёр, телеведущий, певец, музыкант, режиссёр телевидения и видеоблогер.